Села:
 Остапківці — Вінницька область, Немирівський район
 Остапківці — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Остапківці — Хмельницька область, Городоцький район

Посилання